El  Modelo de Madurez OpenSource de QualiPSo(OMM), en inglés,  QualiPSo OpenSource Maturity Model (OMM) es una metodología de evaluación libre / Free Open Source Software (FLOSS) que concreta  el proceso de desarrollo de FLOSS. Esta metodología está liberada bajo la licencia Creative Commons.

Actualmente, el modelo OMM está validado en  proyectos FLOSS que son dirigidos por las comunidades FLOSS o por las empresas de desarrollo de software. Está basado en el modelo CMMI

El objetivo de OMM es permitir el uso de FLOSS a las empresas en un ambiente de producción, en sus productos principales y no sólo en sus prototipos.

Otros objetivos de OMM son:
Proporcionar a las comunidades FLOSS una base para el desarrollo de productos de manera eficiente y hacer que sus productos sean confiables para los clientes potenciales, y también para las empresas integradoras.
Proporcionar a los integradores de FLOSS una base para evaluar los procesos utilizados por las comunidades de FLOSS.

OMM es el primer modelo que contiene todos los elementos que han de ser evaluados, pero también tiene un conjunto de normas y directrices que describen cómo llevar a cabo los procesos de evaluación, por lo que se le denomina indistintamente como el modelo y la metodología:
1. OMM es un modelo de proceso para el desarrollo e  integración de los productos de FLOSS por los integradores. 
2. OMM está dirigido para ser empleado por personas y equipos de desarrollo que pueden estar dispersos en el mundo, de ahí el énfasis en la simplicidad y en la facilidad de uso. Siendo sencillo pero organizado como un modelo evolutivo, OMM puede ser útil para empresas este enfoque ayuda a mantener el modelo, pero la práctica sigue siendo baja.

Estructura General 
OMM está organizado en niveles. Cada nivel se basa en el nivel inferior e incluye sus elementos de confianza (TWE). Los elementos de confianza (TWE) incluidos en OMM fueron recopilados o inspirado en dos fuentes:
Los FLOSS-TWE obtenidos de una amplia encuesta realizada a los desarrolladores de FLOSS, a los usuarios de FLOSS, e integradores de FLOSS.
Áreas de proceso CMMI

OMM tiene tres niveles de madurez y son:
Nivel Básico: Que puede ser alcanzado fácilmente por la adopción de una pocas prácticas necesarias en el proceso de desarrollo de FLOSS
Nivel intermedio: Que puede lograrse mediante el cumplimiento de todos los elementos de confianza (TWE) del nivel básico y requiere elementos de confianza (TWE) del nivel intermedio.
El nivel Avanzado, es el nivel más alto que los proyectos de FLOSS  que pueden lograr por cumplimiento de todos los elementos de confianza (TWE) a partir de elementos confianza de los niveles básico y media y los requeridos del nivel avanzado.

Lista de elementos de confianza que constituyen los tres niveles de madurez de OMM:

Nivel Básico:
PDOC – Product Documentation PDOC - Documentación del producto 
STD – Use of Established and Widespread Standards ETS - Utilización de normas establecidas y generalizada s
QTP – Quality of Test Plan QTP - Calidad del Plan de Pruebas
LCS – Licenses LCS - Licencias 
ENV – Technical Environment ENV - Medio Ambiente Técnico 
DFCT – Number of Commits and Bug Reports DFCT - Número de confirmaciones e informes de errores 
MST – Maintainability and Stability MST - Mantenibilidad y Estabilidad 
CM – Configuration Management CM - Gestión de Configuración 
PP1 – Project Planning Part 1 PP1 - Proyecto de Planificación Parte 1
REQM – Requirements Management REQM - Gestión de Requisitos 
RDMP1 – Availability and Use of a (product) roadmap RDMP1 - Disponibilidad y Uso de un plan de trabajo (del producto) 

Nivel Intermedio:
RDMP2 – Availability and Use of a (product) roadmap RDMP2 - Disponibilidad y Uso de un plan de trabajo (del producto)
STK – Relationship between Stakeholders STK - Relación entre las partes interesadas
PP2 – Project Planning Part 2 - Planificación de Proyectos Parte 2
PMC – Project Monitoring and Control - Proyecto de Monitoreo y Control 
TST1 – Test Part 1 - Parte de Prueba 
DSN1 – Design Part 1 - Parte 1 Diseño 
PPQA – Process and Product Quality Assurance - Procesos y Aseguramiento de la Calidad del producto 

Nivel Avanzado:
PI – Product Integration - Integración del producto 
RSKM – Risk Management - Gestión de Riesgos 
TST2 – Test Part 2 - Prueba parte 2

Véase también 

 Software Libre

Referencias 

4.

Enlaces externos 
 

 

 

Ingeniería de software
Gestión de proyectos de software
 
Distribución de software
Conocimiento libre